Çenet ist der Familienname folgender Personen:

 İbrahim Çenet (* 1975), türkischer Jurist und Politiker
 Lütfi Çenet (* 1980), türkischer Karambolagespieler